Тра́унзе () — озеро, расположенное в Верхней Австрии, в Альпах. Благодаря наибольшей глубине в 191 метр, это озеро является самым глубоким внутренним озером Австрии. На озере расположены города Гмунден и Траункирхен.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 

Озёра Верхней Австрии
Альпы
Зальцкаммергут
Бассейн Трауна